Sherman es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York (Estados Unidos):

  Sherman (pueblo); o
  Sherman (villa).